Серге́й Алекса́ндрович Бердя́ев:
 Бердяев, Сергей Александрович (1860—1914) — русский и украинский поэт, публицист и издатель, брат Н. А. Бердяева.
 Бердяев, Сергей Александрович — подпоручик, Георгиевский кавалер (17 октября 1915).